ПКТ:
 Пулемёт Калашникова танковый
 Помещение камерного типа
 ПКТ — модели путепрокладчиков